Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1956 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 20 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mary Carter Reitano bat Thelma Coyne Long en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Daphne Seeney et Mary Bevis Hawton.

Parcours

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1956
Australie Simple dames
Sport en Australie en 1956
Compétition de tennis à Brisbane